

Patronymes 

 Claudia Llosa (1976-), réalisatrice péruvienne.
 Luis Llosa (1951-), producteur, réalisateur et scénariste péruvien.
 Mario Vargas Llosa (1936-), écrivain péruvo-espagnol.

Toponymes 

 La Llosa, commune de la province de Castellón dans la Communauté valencienne en Espagne.
 La Llosa de Ranes, commune de la province de Valence dans la Communauté valencienne en Espagne.

Patronyme hispanique